La Colorada puede referirse a:

 La Colorada, municipio del estado de Sonora, México;
 La Colorada, corregimiento de la provincia de Los Santos, Panamá;
 La Colorada, corregimiento de la provincia de Veraguas, Panamá;
 Edificio La Colorada, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.